Ibiubi é um site brasileiro de busca especializada pertencente ao Portal Zap. Opera nos segmentos de produtos, carros, imóveis, empregos e serviços. Ele pesquisa e encontra classificados em diferentes sites do mundo e apresenta o resultado qualificado, reunindo num só lugar as opções relacionadas ao produto ou serviço desejado. Escolhido o produto, é feito o redirecionamento para o site que contém a oferta.

Ver também
Zap (site)
O Estado de S. Paulo
O Globo

Ligações externas 
Ibiubi
Zap
 

Zap
Globo.com